Berini (merk), een Nederlands bromfietsmerk
 De Berini's, een Nederlands theaterduo bestaande uit Marjolein Meijers en Hans Kemeling
 Berini (Timiș), een plaats in het Roemeense district Timiș